

Маломир () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Вирбиця.
 Маломир () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.